Черенко́в — російське прізвище

 Черенков Олександр Павлович — народний депутат України
 Черенков Павло Олексійович — радянський фізик, лауреат Нобелівської премії з фізики (1958)
 Черенков Федір Федорович (*1959) — радянський і російський футболіст

Російські прізвища